Rõngu est un petit bourg de la commune de Rõngu du comté de Tartu en Estonie .
Au , il compte 799 habitants.

Notes et références 

Rõngu